Кубок Греції — одне з головних спортивних змагань у Греції:

Чоловіки
 Кубок Греції з баскетболу
 
 
 Кубок Греції з волейболу серед чоловіків
 
 
 Кубок Греції з футболу
 

Жінки
 
 
 Кубок Греції з волейболу серед жінок
 
 
 

Інші